Golfclub (gereedschap) - het instrumentarium waarmee de golfer een golfbal slaat.
 Golfclub (instelling) - een vereniging en/of golfbaan waar golf beoefend kan worden